Der Hang Seng Index (HSI, , kurz: ) ist der führende Aktienindex in Hongkong und einer der wichtigsten in Asien. Er bildet die Aktienkurse der 50 größten und meistgehandelten Unternehmen an der Hongkonger Aktienbörse ab und repräsentiert damit etwa 57 % der gesamten Marktkapitalisierung an dieser Börse.

Der Index wurde am 24. November 1969 erstmals von HSI Services Limited veröffentlicht und bis 31. Juli 1964 (Basiswert = 100) zurückgerechnet. Der Herausgeber ist eine Tochtergesellschaft der Hang Seng Bank, die mit der zweithöchsten Marktkapitalisierung einer Hongkonger Bank selbst im Hang Seng Index vertreten ist.

Der HSI ist ein Kursindex; parallel wird auch ein Performanceindex berechnet („HSI TRI“). Das mit Abstand größte Gewicht im Index haben Unternehmen des Finanzsektors (49 %), gefolgt von der Immobilien- und Bauwirtschaft (11 %), der Informationstechnologie (10 %) und der Energiewirtschaft (7 %).

Seit dem 2. Januar 1985 gibt es vier Branchen-Unterindizes zum Hang Seng Index. Die Hang Seng Indexes Company bringt daneben weitere Indizes heraus, unter anderen den Hang Seng China Enterprises Index, den Hang Seng Composite Index und den HSI Volatility Index.

Berechnung 
Die Gewichtung der Aktiengesellschaften im Index erfolgte lange nach der gesamten Marktkapitalisierung. Seit dem 11. September 2006 wird nur noch der Streubesitz in die Berechnung einbezogen. Die Gewichtung der einzelnen Werte ist auf maximal 10 % begrenzt.

Der HSI wird während der HKEx-Handelszeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr Ortszeit (UTC +8, 3:00 Uhr bis 5:30 Uhr und 7:30 Uhr bis 9:00 Uhr MEZ) alle zwei Sekunden aktualisiert.

Bei der Auswahl Berücksichtigung finden alle an der HKEx gelisteten Aktiengesellschaften. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen bezüglich Marktkapitalisierung und Handelsvolumen zu den 90 Prozent der am besten platzierten Unternehmen der HKEx gehören. Zudem muss der Aktienwert mindestens 24 Monate an der Börse gelistet sein. Eine Ausnahme bilden die Konzerne, die zu den fünf bestplatzierten zählen, diese müssen nur drei Monate an der Hongkonger Börse gelistet gewesen sein. Auf den Rängen sechs bis 15 genügen sechs Monate und auf den Rängen 16 bis 20 zwölf Monate. Auf den Plätzen 21 bis 25 sind hingegen 18 Monate erforderlich und auf den Plätzen unter 25 sind es 24 Monate. Die Zusammensetzung wird von der HSI Services Limited quartalsweise überprüft.

Der Hang Seng Index wird nach folgender Formel berechnet:

Geschichte

20. Jahrhundert 

Am 31. August 1967 markierte der Hongkonger Leitindex mit 58,61 Punkten ein Allzeittief. Ein Meilenstein in der Entwicklung war der 2. Februar 1973, als der Index mit 1.098,86 Punkten erstmals über der 1.000-Punkte-Marke schloss. Bis zum 9. März 1973 stieg der HSI auf einen Rekordstand von 1.774,96 Punkten. Während der Ölkrise von 1973 und der weltweiten Rezession von 1974 erlebte der Index den größten Sturz in seiner Geschichte. Bis zum 10. Dezember 1974 sank der HSI auf einen Tiefststand von 150,11 Punkten. Das war ein Rückgang gegenüber März 1973 um 91,5 Prozent. Am 12. Juni 1981 schloss der Index mit 1.780,55 Punkten wieder über seinem Rekord vom 9. März 1973.

Am Montag, den 19. Oktober 1987, beendete der HSI den Handel bei 3.362,39 Punkten. Einige Stunden später ereignete sich in den USA der Schwarze Montag. Der Dow Jones Industrial Average brach um 22,6 Prozent ein. Die Börse in Hongkong blieb die ganze Woche geschlossen. Am Montag, den 26. Oktober 1987, erlitt der Hang Seng Index mit 33,33 Prozent den höchsten Tagesverlust seiner Geschichte. Er beendete den Handel bei 2.241,69 Punkten. Der Börsenkrach breitete sich schnell auf alle wichtigen internationalen Handelsplätze aus. Bis 9. Dezember 1987 waren die Börsenkurse in Hongkong um 41,0 Prozent gesunken. Der HSI beendete an diesem Tag den Handel bei 1.984,98 Punkten. Drei Jahre nach dem „schwarzen Montag“, am 4. Juli 1990, schloss der Index mit 3.363,49 Punkten wieder über seinem Niveau vor dem Börsenkrach.

In den folgenden Jahren markierte der HSI zahlreiche Rekordstände. Am 11. März 1992 schloss der Index mit 5.005,96 Punkten erstmals über der 5.000-Punkte-Marke und am 10. Dezember 1993 mit 10.228,11 Punkten zum ersten Mal über der Grenze von 10.000 Punkten. Am 20. Juni 1997 überwand der HSI mit einem Schlussstand von 15.154,36 Punkten auch die Marke von 15.000 Punkten. Bis zum 7. August 1997 stieg er auf 16.673,27 Punkte. Am 29. Oktober 1997 erzielte der Hang Seng Index mit 18,82 Prozent den höchsten Tagesgewinn seiner Geschichte.

Während der Asienkrise sank der HSI bis zum 13. August 1998 auf 6.660,42 Punkte. Das war seit August 1997 ein Rückgang um 60,1 Prozent. Ab Sommer 1998 begann der Index wieder zu steigen. Am 28. März 2000 beendete er den Handel bei 18.292,86 Punkten. Der Gewinn seit August 1998 betrug 174,7 Prozent.

21. Jahrhundert 

Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der Hongkonger Leitindex bis 25. April 2003 auf einen Tiefststand von 8.409,01 Punkten. Das war ein Rückgang seit März 2000 um 54,0 Prozent. Der 25. April 2003 bedeutete das Ende der Talfahrt. Ab Frühjahr 2003 war der Index wieder auf dem Weg nach oben.

Am 28. Dezember 2006 schloss der HSI mit 20.001,91 Punkten erstmals über der Marke von 20.000 Punkten und am 19. September 2007 mit 25.554,64 Punkten zum ersten Mal über der 25.000-Punkte-Marke. Die Grenze von 30.000 Punkten überwand der Index am 26. Oktober 2007 erstmals, als er den Handel mit 30.405,22 Punkten beendete. Am 30. Oktober 2007 markierte der Hang Seng Index mit einem Schlussstand von 31.638,22 Punkten ein Allzeithoch. Das war seit April 2003 ein Anstieg um 276,2 Prozent.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der HSI wieder zu sinken. Ab dem 3. Quartal 2008 wirkte sich die Krise zunehmend auf die Realwirtschaft aus. In Folge brachen die Aktienkurse weltweit ein. Am 5. September 2008 schloss der Index mit 19.933,27 Punkten unter der Grenze von 20.000 Punkten. Einen neuen Tiefststand erzielte der Hang Seng Index am 27. Oktober 2008, als er den Handel mit 11.015,84 Punkten beendete. Das entspricht einem Rückgang seit 30. Oktober 2007 um 65,2 Prozent.

Der 27. Oktober 2008 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab dem Herbst 2008 war der Index wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 8. November 2010 stieg er um 126,6 Prozent auf einen Schlussstand von 24.964,37 Punkten. Die Eurokrise ab 2010 und die Abschwächung der globalen Konjunktur ab 2011 führten zu einem Kurseinbruch des Hongkonger Leitindex. Am 4. Oktober 2011 beendete der Hang Seng Index den Handel bei 16.250,27 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am 8. November 2010 beträgt 34,9 Prozent.

Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank, der US-Notenbank und der Bank of Japan führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine größere Rolle bei der Kursbildung, als die weltweite Wirtschaftsabkühlung und die Lage der Unternehmen. Am 3. Januar 2013 schloss der Index bei 23.398,60 Punkten und damit um 44,0 Prozent höher als am 4. Oktober 2011.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des Hang Seng Index.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des bis 1964 zurückberechneten Hang Seng Index.

Die besten Tage 
Die Tabelle zeigt die besten Tage des bis 1964 zurückgerechneten Hang Seng Index.

Die schlechtesten Tage 
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des bis 1964 zurückgerechneten Hang Seng Index.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des bis 1964 zurückgerechneten Hang Seng Index.

Zusammensetzung 
Der Hang Seng Index setzt sich aus folgenden Unternehmen zusammen (Stand: Dezember 2021).

Siehe auch 
 CSI 300
 Hang Seng China Enterprises Index
 SSE Composite Index

Weblinks 
 Index an der Börse Hongkong
 Index bei Hang Seng Indexes
 Index bei Bloomberg

Einzelnachweise 

Aktienindex (China)
Wirtschaft (Hongkong)